Die Stadtzeitung Weißenburg (Eigenschreibweise StadtZeitung) ist eine über Werbung finanzierte Wochenzeitung in der mittelfränkischen Stadt Weißenburg in Bayern und der Region, die sich ausschließlich auf regionale Berichterstattung konzentriert.

Geschichte 
Die Stadtzeitung Weißenburg GmbH wurde ursprünglich als das Gelbe Blatt gegründet. Sie sollte ein Anzeigenblatt mit redaktioneller Lokalberichterstattung werden. Später wurde die Zeitung von der StadtZeitung in Augsburg übernommen und erscheint seit 1989 als Wochenzeitung im gesamten Raum Altmühlfranken. Die Zeitung wird von der Stadtzeitung Weißenburg GmbH herausgegeben, hinter der die Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe steht. Sitz des Verlags ist Weißenburg. Zur Unternehmensgruppe gehören die Tageszeitung Aichacher Zeitung und die kostenlosen Wochenzeitungen Aichacher Anzeiger, das Bamberger Wochenblatt WOBLA sowie die Stadtzeitung Augsburg.

Die Stadtzeitung Weißenburg wird jeden Mittwoch in einer Auflage von 46.315 Exemplaren (Stand 2015) kostenlos an alle Haushalte in und um Weißenburg verteilt. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf die Städte Weißenburg, Gunzenhausen, Treuchtlingen und deren Umgebung.

Berichtet wird über Politik, Wirtschaft, Sport und Themen aus der Region. Dazu kommen Rubriken wie Immobilien, Stellenmarkt, Kleinanzeigen, Kfz-Markt, Konzerte, Amüsantes und Ärgerliches. Der Umfang der Zeitung variiert zwischen 12 und 24 Seiten. Aktuelle Meldungen, das Anzeigenblatt als E-Paper sowie die Möglichkeit zur Aufgabe von Kleinanzeigen bietet das zugehörige Online-Portal.

Weblinks 
 Website der Stadtzeitung

Einzelnachweise 

Deutschsprachige Wochenzeitung
Gratiszeitung (Deutschland)
Ersterscheinung 1988
Weißenburg in Bayern
Zeitung (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen)